Ю́лия Но́викова:
 Новикова, Юлия Борисовна (род. 1983) — российская оперная певица (сопрано).
 Новикова, Юлия Владимировна (Лёвочкина; род. 1977) — депутат Верховной рады Украины VI—VIII созывов.
 Новикова, Юлия Сергеевна (род. 1980) — российская спортсменка-ориентировщица.